Plaats in Indonesië
 Wanagiri (Selemadeg), een plaats in het bestuurlijke gebied Tabanan in de provincie Bali
 Wanagiri (Sukasada), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Wanagiri (Saketi), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam